Els parcs naturals d'Hamburg són al setembre 2010 uns 31 espais d'interès natural i un parc nacional de l‘estat d‘Hamburg a Alemanya.

Tot i ésser un dels estats més urbanitzats d'Alemanya, els parcs naturals de la ciutat hanseàtica cobren unes 6 468 hectàrees o 8,52% del territori (sense comptar els 13.750 ha del parc nacional del Mar de Wadden hamburgués), una de les proporcions més elevades de tot el país. Es tracta d'una llarga varietat de paisatges en un perímetre molt restret: landes seques i húmides, aiguamolls, pòlder, prats salabrosos, valls rius i de rierols, torberes altes i baixes, boscs, mar, llacs i estanys. Amb 857 hectàrees, els prats dels Kirchwerder Wiesen són el parc més llarg, el més petit és el Flottbektal (8 hectàrees).

Resum

Referències

Bibliografia 
 

!
Geografia d'Hamburg
Hamburg